Die Bulgaria Open 2019 im Tischtennis waren das achte Turnier der ITTF World Tour 2019. Sie fanden vom 13. bis 18. August 2019 im bulgarischen Panagjurischte statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Bulgaria Open 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 20. November 2019)
 Die World Tour 2019 auf der Website der ITTF (abgerufen am 20. November 2019)

ITTF World Tour
Tischtennisveranstaltung 2019
Tischtenniswettbewerb in Bulgarien
Sport (Panagjurischte)